Sport Vereniging Nishan 42 (SV Nishan 42) is een voetbalclub uit Meerzorg in het district Commewijne in Suriname. De club werd opgericht op 2 augustus 1942 en promoveerde in 2015 naar de SVB-Eerste Divisie. Thuishaven is het Meerzorg Stadion.

Zie ook 
 Lijst van voetbalclubs in Suriname

Nishan
Sport in Commewijne